Vaillant är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Auguste Vaillant (1861–1894), fransk anarkist och attentatsman
 Édouard Vaillant (1840–1915), fransk politiker 
 Jean Baptiste Philibert Vaillant (1790–1872), fransk marskalk
 Jean Foy-Vaillant (1632–1706), fransk numismatiker 
 Sébastien Vaillant (1669–1722), fransk botanist 
 Wallerant Vaillant (1623–1677), nederländsk målare och gravör

Franska efternamn